Koninklijke Brill NV, een Nederlandse uitgeverij
 Brill (Buckinghamshire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Buckinghamshire